Eosinopteryx est un genre éteint de dinosaures à plumes, un théropode paravien basal. Il a été découvert dans la formation de Tiaojishan (Jurassique supérieur) située dans l'ouest de la province du Liaoning en Chine. Le genre est représenté par une unique espèce, Eosinopteryx brevipenna, dont le nom signifie « aile chinoise de l'aube à plumes courtes » en raison de son plumage réduit.

Eosinopteryx brevipenna n'est connu que par un seul spécimen, d'une longueur de . La morphologie de ce dinosaure à plumes suggère un habitat au sol et une aptitude à courir, le battement des ailes étant malaisé ou inexistant.

Initialement classé parmi les troodontidés, une réanalyse complète des paraviens basaux a fait sortir en 2013 Eosinopteryx du groupe des Eumaniraptora. Cependant en 2017, le paléontologue Shen Cai-Zhi et ses collègues lors de la description du spécimen très bien conservé d'un nouveau genre, Liaoningvenator, le replacent parmi les troodontidés en groupe frère avec celui-ci.

Description 
Eosinopteryx brevipenna est étudié à partir d'un seul squelette presque complet d'un individu sub-adulte ou adulte. Cet holotype, répertorié sous le nom YFGP-T5197, est très petit pour un dinosaure non-avien, mesurant environ  de long. Contrairement à la plupart des troodontidés, le museau est très court, plus court que le diamètre de l'orbite de l'œil. Les ailes ont la même taille que celles de lAnchiornis huxleyi, espèce apparentée, avec des rémiges primaires plus longues que l'humérus (os supérieur du bras). Une disposition inhabituelle des os des ailes aurait empêché tout mouvement de battement. La queue est très courte par rapport à la plupart des troodontidés et dromæosauridés et, contrairement aux membres de ces groupes, les pieds et leurs phalanges sont très minces, sans griffes fortement incurvées pour la prédation ou l'escalade. De manière inhabituelle, la queue du seul fossile connu ne montre aucun signe de présence de plumes complexes à ailettes (rectrices), et la partie inférieure du tarse et le pied semblent avoir été déplumés, contrairement à beaucoup d'espèces apparentées.

Étymologie 
Le nom Eosinopteryx signifie « aile chinoise de l'aube », du grec ἠώς [eos] « aube », du latin sinae « chinois » et du grec πτερυξ [pteryx] « aile ». Le nom de l'espèce brevipenna provient des mots latins brevis « court » et penna « plume », et signifie donc « plume courte » et a été donné en raison du plumage réduit du spécimen type de l'espèce.

Classification 
La description originale dEosinopteryx le classait comme un troodontidé. Cependant, une analyse phylogénétique des Paraves, menée par Pascal Godefroit et ses collègues à la suite de la découverte dAurornis, un autre dinosaure à plumes de la Formation de Tiaojishan, place Eosinopteryx antérieurement aux troodontidés, et hors du groupe Eumaniraptora. En 2017, Shen Cai-Zhi et ses collègues le replacent parmi les troodontidés en groupe frère avec Liaoningvenator.

Eosinopteryx est placé en groupe frère avec Liaoningvenator parmi les troodontidés dans ce cladogramme ci-dessous établi par Shen Cai-Zhi et ses collègues en 2017 :

Découverte 
Le spécimen type a été découvert à Yaolugou, localité du xian de Jianchang. Le fossile a été ensuite acquis par le  qui, de même que les auteurs de la description de l'espèce, n'a détecté aucune falsification. La position du spécimen dans la formation géologique n'est pas connue, mais la similitude des sédiments de l'échantillon avec ceux des spécimens dAnchiornis huxlei et de Xiaotingia zhengi, découverts dans la Formation de Tiaojishan, indique qu'il provient de cette  unité lithostratigraphique, datée entre 165 et  d'années.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Histoire évolutive des oiseaux

Références taxinomiques 
 .

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Paraves
 Serikornis

Genre de paraviens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2013